

Anno 
 359 o 359 a.C.

Codici 
 359 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Wakayama, nella prefettura di Wakayama, in Giappone

Matematica 
 359 – numero